Двухполосый рагий () — жук из семейства усачей и подсемейства Усачики.

Описание 
Жук достигающий до 22 мм в длину.

Распространение 
Ареал вида: Европа, Турция и Кавказ. Однако, этот вид отсутствует на дальнем западе Европы и на островах прилежащих к этой границе, например, Мальта..

Экология и местообитания 
Как и другие представители семейства усачей этот вид откладывает яйца в мёртвой древесине, в основном в хвойные деревья..

Галерея

Примечания 

Усачики
Животные, описанные в 1775 году